Dieckert ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Dieckert (* 1935), deutscher Sportwissenschaftler
 Kurt Dieckert (1893–1959), deutscher Architekt, Baurat und Offizier

Siehe auch:
 Dieker